William Moore – attore britannico
William Moore – atleta britannico
William Moore – pittore britannico
William Moore – pistard britannico
William Moore – politico statunitense
William Moore – ufologo statunitense

Pagine correlate 
 William Henry Moore